Variation (von lateinisch variare „verändern“) steht für:

 Genetische Variation, genetische Veränderung
 Phänotypische Variation, in der Biologie die in einer Population auftretenden Unterschiede zwischen den Individuen
 Variation (Astronomie), eine spezielle Störung der Bahn eines astronomischen Objekts um einen Zentralkörper
 Variatio, eine sprachliche Abwandlung eines Motives
 Variation (Linguistik), die von vier Umweltbedingungen abhängige Änderung des Sprachniveaus bezüglich Grammatik, Lexikologie, Morphologie etc.
 Variation (Musik), eine Komposition, die ein Thema nacheinander durch vielfältige melodische, harmonische und rhythmische Abwandlungen führt
 Variation (Navigation), die Abweichung zwischen geografischer und magnetischer Nordrichtung

In der Mathematik:
 Variation (Kombinatorik), eine geordnete Auswahl, Anordnung von Elementen unter Beachtung der Reihenfolge
 Variation (Mathematik), ein Maß für die Schwankung einer Funktion
 Variation (Maßtheorie), ein aus einem signierten Maß durch die positive Variation und die negative Variation gewonnenes Maß
 Totalvariationsnorm, eine Norm für signierte Maße
 Variation (Statistik), die statistische Streuung von Werten
 ein Lösungsansatz für Extremalprobleme von Funktionen, siehe Variationsrechnung 

Siehe auch:

 Variabilität
 Variante 
 Varianz